Саа́ков () — фамилия армянского происхождения.

Известные носители:

 Сааков, Борис Аркадьевич (род. 1937) — советский сценарист.
 Сааков, Владимир Семенович (род. 1935) — российский биохимик, биофизик, специалист по производной спектрофотометрии высоких порядков, радиоактивационному анализу, РАМ-флуоресценции, биохимии каротиноидов.
 Сааков, Леон Николаевич (1909—1989) — советский кинорежиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Сааков, Леонид Ишханович (1955—2008) — советский и украинский футболист, тренер, мастер спорта СССР.
 Сааков, Николай Вартанович (1908—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сааков, Семён Григорьевич (1903—1984) — советский ботаник, специалист по интродукции и селекции декоративных и оранжерейных растений.
 Сааков, Юрий Суренович (1937—2004) — советский кинорежиссёр и сценарист.

 Саакова, Валентина Григорьевна (1922—2006) — советская, российская поэтесса, журналист.

См. также